Prowincja Jülich-Kleve-Berg
 Zjednoczone Księstwa Jülich-Kleve-Berg

Zobacz też 
 Berg
 Jülich
 Kleve